Matejkiszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Rymszany.
 Matejkiszki – kolonia na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.